Sezóna 2007/08 Ligy mistrů byla 53. ročníkem klubové soutěže pro nejlepší evropské fotbalové týmy. Finále by sehráno 21. května 2008 na stadionu Lužniki v Moskvě.

1. předkolo 
První a druhé předkolo Ligy mistrů bylo rozlosováno v Nyonu 28. června.

 17./18. července a 24./25. července

| align=right| FK Xəzər Lənkəran  || align=center| 2:4||  GNK Dinamo Zagreb || align=center| 1:1|| align=center| 1:3 pp.
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| APOEL FC  || align=center| 2:3||  FK BATE || align=center| 2:0|| align=center| 0:3 pp.
|-
| align=right| FC Sheriff Tiraspol  || align=center| 5:0||  FC Rànger's || align=center| 2:0|| align=center| 3:0
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| FH  || align=center| 4:1||  HB || align=center| 4:1|| align=center| 0:0
|-
| align=right| The New Saints FC  || align=center| 4:4||  FK Ventspils || align=center| 3:2|| align=center| 1:2
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| FK Pobeda Prilep  || align=center| 0:1||  FC Levadia Tallinn || align=center| 0:1|| align=center| 0:0
|-
| align=right| FC Olimpi Rustavi  || align=center| 0:3||  FC Astana || align=center| 0:0|| align=center| 0:3
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| FK Zeta  || align=center| 5:4||  FBK Kaunas || align=center| 3:1|| align=center| 2:3
|-
| align=right| Tampere United  || align=center| 4:1 ||  SS Murata || align=center| 2:1|| align=center| 2:0
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| F91 Dudelange  || align=center| 5:7||  MŠK Žilina || align=center| 1:2|| align=center| 4:5
|-
| align=right| Linfield FC  || align=center| 0:1||  IF Elfsborg || align=center| 0:0|| align=center| 0:1
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| Derry City FC  || align=center| 0:2||  FC Pjunik Jerevan || align=center| 0:0|| align=center| 0:2
|-
| align=right| Marsaxlokk FC  || align=center| 1:9||  FK Sarajevo || align=center| 0:6|| align=center| 1:3
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| NK Domžale  || align=center| 3:1||  KF Tirana || align=center| 1:0|| align=center| 2:1
|}

2. předkolo 
 31. července/1. srpna a 7./8. srpna

| align=right| FC Pjunik Jerevan  || align=center|1:4 ||  FK Šachtar Doněck || align=center| 0:2 || align=center| 1:2
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| FK Crvena zvezda  || align=center| 2:2||  FC Levadia Tallinn || align=center| 1:0|| align=center| 1:2
|-
| align=right| Rangers FC  || align=center| 3:0 ||  FK Zeta || align=center| 2:0 || align=center| 1:0
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| Debreceni VSC  || align=center|0:1 ||  IF Elfsborg || align=center| 0:1 || align=center| 0:0
|-
| align=right| Zagłębie Lubin  || align=center|1:3 ||  FC Steaua București|| align=center| 0:1|| align=center| 1:2
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| KRC Genk  || align=center| 2:2||  FK Sarajevo|| align=center| 1:2|| align=center| 1:0
|-
| align=right| FK Ventspils  || align=center| 0:7 ||  FC Red Bull Salzburg|| align=center| 0:3 || align=center| 0:4
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| FC Astana  || align=center| 2:10 ||  Rosenborg BK || align=center| 1:3 || align=center| 1:7
|-
| align=right| FH  || align=center| 2:4 ||  FK BATE || align=center| 1:3 || align=center| 1:1
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| FC København  || align=center| 2:1 ||  Bejtar Jeruzalém FC || align=center| 1:0 || align=center| 1:1 pp.
|-
| align=right| MŠK Žilina  || align=center| 0:0 pen. ||  SK Slavia Praha || align=center| 0:0|| align=center| 0:0
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| Tampere United  || align=center|2:0 ||  PFK Levski Sofia || align=center| 1:0 || align=center| 1:0
|-
| align=right| NK Domžale  || align=center| 2:5||  GNK Dinamo Zagreb|| align=center|1:2 || align=center| 1:3
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| Beşiktaş JK  || align=center| 4:0 ||  FC Sheriff Tiraspol || align=center| 1:0|| align=center| 3:0
|}

3. předkolo 
Poražené týmy nastoupily v 1. kole Poháru UEFA.

 14./15. srpna a 28./29. srpna

| align=right| FK BATE  || align=center| 2:4 || FC Steaua București || align=center| 2:2 || align=center| 0:2
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| Tampere United || align=center| 0:5 ||  Rosenborg BK || align=center|0:3 || align=center| 0:2
|-
| align=right| FK Spartak Moskva  || align=center| 2:2 ||  Celtic FC || align=center| 1:1|| align=center| 1:1, pen. 3:4
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| SV Werder Bremen  || align=center| 5:3 ||  GNK Dinamo Zagreb || align=center|2:1 || align=center| 3:2
|-
| align=right|FC Red Bull Salzburg  || align=center|2:3 || FK Šachtar Doněck || align=center| 1:0|| align=center| 1:3
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| AFC Ajax  || align=center| 1:3 ||  SK Slavia Praha || align=center| 0:1|| align=center| 1:2
|-
| align=right| Valencia CF  || align=center| 5:1 ||  IF Elfsborg || align=center|3:0 || align=center| 2:1
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| FK Sarajevo  || align=center| 0:4 ||  FK Dynamo Kyjev || align=center| 0:1 || align=center| 0:3
|-
| align=right| Fenerbahçe SK  || align=center| 3:0 ||  RSC Anderlecht || align=center|1:0 || align=center| 2:0
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| Rangers FC || align=center| 1:0 ||  FK Crvena zvezda|| align=center| 1:0|| align=center| 0:0
|-
| align=right| Toulouse FC  || align=center| 0:5 ||  Liverpool FC || align=center|0:1 || align=center| 0:4
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| Benfica SL  || align=center| 1:3 ||  FC København|| align=center|2:1 || align=center| 1:0
|-
| align=right| SS Lazio  || align=center| 4:2 ||  FC Dinamo București || align=center|1:1 || align=center| 3:1
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| AC Sparta Praha  || align=center|0:5 ||  Arsenal FC || align=center| 0:2|| align=center| 0:3
|-
| align=right| FC Zürich  || align=center| 1:3 ||  Beşiktaş JK || align=center|1:1 || align=center| 0:2
|-style="background-color:#dddddd"
| align=right| Sevilla FC  || align=center|6:1 ||  AEK FC || align=center| 2:0|| align=center| 4:1
|}

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Vyřazovací část

Vítěz

Externí odkazy 
 

2007/08
Fotbal v roce 2007
Fotbal v roce 2008